Il singolare del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Kim Clijsters 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Assente
 Nadia Petrova (semifinali)

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Assente
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2006